Il singolare del torneo di tennis Nettingsdorf Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Markus Hipfl che ha battuto in finale Clemens Trimmel 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Ján Krošlák (primo turno)
 Marcelo Filippini (semifinali)
 Michal Tabara (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)

 Salvador Navarro-Gutierrez (primo turno)
 Markus Hantschk (primo turno)
 Jan Frode Andersen (quarti di finale)
 Oscar Serrano-Gamez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nettingsdorf Challenger 1998